Нуо́ртева () — финская фамилия. Известные носители:

 Нуортева, Сантери (Александр Фёдорович Нуортева, 1881—1929) — финляндский журналист и политик, позже советский государственный и партийный деятель.
 Нуортева, Юсси (род. 1954) — генеральный директор Национального архива Финляндии.